Cernovodeanu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Maria Cernovodeanu
 Paul Cernovodeanu

Vezi și 
 Cerna (nume de familie)
 Cerna (dezambiguizare)

Nume de familie românești